

Sigle  
 Valutazione di incidenza
 Ventilazione dell'IVA

Codici 
 VI – codice vettore IATA di Volga-Dnepr
 vi – codice ISO 639-2 alpha-2 della lingua vietnamita
 VI – codice ISO 3166-1 alpha-2 delle Isole Vergini Americane
 VI – vecchio codice ISO 3166-2:AU di Victoria (Australia)
 VI – codice ISO 3166-2:BY del voblast di Vitebsk (Bielorussia)
 VI – codice ISO 3166-2:ES di Álava (Spagna)
 VI – codice ISO 3166-2:LA	della provincia di Vientiane (Laos)
 VI – codice ISO 3166-2:IT della provincia di Vicenza (Italia)
 VI – codice ISO 3166-2:TL del distretto di Viqueque (Timor Est)
 VI – codice ISO 3166-2:US delle Isole Vergini Americane

Etichettatura tessile
 VI – sigla della denominazione della fibra di viscosa

Informatica 
 .vi – dominio di primo livello delle Isole Vergini Americane
 vi –  editor di testo nel sistema operativo Unix
 VI – Virtual Instrument, componente di LabVIEW

Musica 
 VI – album dei Circle Jerks del 1987
 VI – album degli Onslaught del 2013
 VI – album degli You Me at Six del 2018
 VI – EP de Le Vibrazioni del 2022

Trasporti 
 VI – targa automobilistica di Villaco (Austria)

Altro 
 Vi – area urbana della Svezia
 VI – sei nel sistema di numerazione romano
 Scala VI – scala del modellismo ferroviario
 Vi – campione giocabile nel videogioco League of Legends

Altri progetti